A vonatok reggel indulnak, Raimond Kaugver észt író 1971-ben megjelent drámája, fordította Maráz László (1976).
A vonatok reggel indulnak, az azonos című dráma 1974-ban bemutatott rádióváltozata Barlay Gusztáv rendezésében Sztankay István főszereplésével.
A vonatok reggel indulnak, az azonos című dráma 1976-ban bemutatott televíziós változata Radó Gyula rendezésében Szilágyi Tibor főszereplésével.